Вильбишо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Нюи-Сен-Жорж. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21691.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 377 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 240 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 186 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 76,1 %). Из 186 активных жителей работали 181 человек (97 мужчин и 84 женщины), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 54 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вильбишо 

Коммуны департамента Кот-д’Ор